— железнодорожная станция на линии Астрам-лайн расположенная в районе Асаминами, Хиросима. Островная, эстакадная крытая станция. Станция была открыта 20 августа 1994 года. На станции установлены платформенные раздвижные двери.

История 
Открыта 20 августа 1994 года.

Близлежащие станции

См. также 
 Астрам-лайн

Ссылки 
 Официальный сайт Хиросимского метро

Железнодорожные станции по алфавиту
Станции Астрам-лайн